Titaea — рід грибів родини Tubeufiaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Titaea відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1876. Fungi Veneti novi vel critici. Series V. Nuovo Giornale Botanico Italiano. 8(2):161-211 - P.193

Роди грибів